Совет сепаратистов (также известный как Союз сепаратистов и Совет лидеров) — руководящий орган Конфедерации независимых систем во время Войн клонов.

История 
Совет сепаратистов был создан графом Дуку непосредственно перед Битвой за Геонозис. Он руководил действиями армии в период Войн клонов После атаки на Корусант и смерти графа Дуку Дарт Сидиус приказал генералу Гривусу, который в то время находился на Утапау, отправить всех членов Совета сепаратистов на Мустафар, где, по его словам, они были бы в безопасности. Корабль на Мустафар отбыл незадолго до того, как Республика осадила Утапау.

После смерти генерала Гривуса от руки Оби-Вана Кеноби, Совет формально стал во главе КНС, а основным его представителем стал Нут Ганрей. Совет обосновался на Мустафаре в штаб-квартире корпорации «Клеггер Корп Майнинг Фасилити», и именно туда Дарт Сидиус послал своего нового ученика Дарта Вейдера, чтобы тот положил конец сепаратистскому движению. Практически все лидеры сепаратистов (за исключением Рогуа Водраты) и их ближайшие помощники были убиты Вейдером. Их смерть послужила официальным окончанием Войн клонов. По меньшей мере, в течение двух месяцев убийство членов Совета не разглашалось. Предполагаемая угроза с их стороны позволила Императору продолжить свою военную экспансию.

Полномочия 
Совет сепаратистов был высшим органом управления Конфедерации. Все лидеры сепаратистов имели одинаковое право голоса. В случае гибели и главы государства, и верховного главнокомандующего во главе КНС должен был встать один из членов Совета.

Состав 
 Нут Ганрей — вице-король Торговой Федерации
 Ват(Уот) Тамборт Тамбор — старшина Техносоюза
 Сэн Хилл — председатель Межгалактического Банковского Клана
 Поггль Младший — архигерцог Геонозиса, глава «Джеонозиан Индастриз»
 Шу Май — президент Коммерческой Гильдии
 Пассел Ардженте — магистр Корпоративного Альянса, сенатор от сектора Факир и планеты Курива
 По Нудо — глава Картеля Гиперпространственной Связи, сенатор от Дуфильвианского сектора и планеты Андо
 Тиккес — глава Куарренской Лиги Изоляции, сенатор от сектора Каламари и планеты Мон-Каламари
 Рогуа Водрата — сенатор от сектора Махка и планеты Аллига
 Рун Хаако — советник Нута Ганрея
 Тендир Блу — советник Вата Тамбора
 Сун Фак — советник Поггля Меньшего
 Кат Мина — советница Шу Маи
 Денария Ки — советница Пассела Ардженте
 Шидо — советник По Нудо
 Б’олба — советник Тиккеса

Появления 
 Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов
 Star Wars: Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns
 CIS Shadowfeed Year’s Start Fete Day Edition: Dooku’s Address to the Confederacy
 Labyrinth of Evil
 Evasive Action: Reversal of Fortune
 Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов
 Dark Lord: The Rise of Darth Vader

Ссылки 
 Совет сепаратистов — Вукипедия
 Holocron continuity database questions 1
 Holocron continuity database questions 2

Организации «Звёздных войн»